Die Bezirksklasse Bremen (bis 1937 Bezirksliga Bremen-Nord, ab 1940 1. Klasse Bremen) war eine von sechs zweitklassigen Fußballligen im Sportgau Niedersachsen in der Zeit des Nationalsozialismus. Sie diente bis 1942 als Unterbau der Gauliga Niedersachsen. Der Sieger der Bezirksklasse Bremen traf in einer Aufstiegsrunde auf die Sieger der Bezirksklassen Osnabrück (bis 1937 Bremen-Süd), Hannover (bis 1937 Hannover-Süd), Lüneburg (bis 1937 Hannover-Nord), Braunschweig (bis 1937 Braunschweig-Ost und Braunschweig-West) und Göttingen (bis 1937 Braunschweig-Süd) in der zwei Aufsteiger zur erstklassigen Gauliga Niedersachsen ausgespielt wurden. 1942 wurde der Sportgau umstrukturiert und die 1. Klasse Bremen diente fortan bis 1945 als Unterbau der Gauliga Weser-Ems.

Geschichte 
Nach der durch die Gleichschaltung bedingten Auflösung des Norddeutschen Fußball-Verbandes 1933 wurden die Mannschaften aus Niedersachsen in den Sportgau VIII Niedersachsen eingeordnet. Die zehn in der Saison 1932/33 bestplatzierten niedersächsischen und Bremer Vereine der Norddeutschen Fußballmeisterschaft erhielten einen Startplatz in der erstklassigen Gauliga, die restlichen Vereine wurden in die unteren Ligen eingeordnet.

Die Bezirksklasse Bremen startete 1933/34 mit zwölf teilnehmenden Mannschaften. In dieser Spielzeit musste der Bezirksmeister Bremen ein Entscheidungsspiel gegen den Bezirksmeister Osnabrücks (Bremen-Süd) um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Gauliga austragen. Ab der Spielzeit 1934/35 war der Bremer Bezirksmeister direkt für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Je nachdem, ob der Bezirksklassensieger aufstieg oder ein Gauligaverteter aus diesem Bezirk in die Bezirksklasse abstieg, erfolgte die Austragung in den kommenden Jahren mit zehn bis 13 Vereinen. Durch Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 startete die Spielzeit 1939/40 später und das Teilnehmerfeld wurde verkleinert. Nach der Umstrukturierung der Sportgaue hatte die nun 1. Klasse Bremen genannte Liga als Unterbau der Gauliga Weser-Ems bis zum Spielabbruch 1945 bestand.

Das Bezirksgebiet umfasste neben Bremen und angrenzenden Städten auch das Umland und reichte von Ostfriesland bis Cuxhaven. Nach der Umstrukturierung der Sportgaue 1942 beinhaltete die 1. Klasse Bremen jedoch nur noch Mannschaften aus dem Stadtgebiet, die umliegenden Vereinen wurden neu geschaffenen Spielklassen zugeordnet.

Spielzeiten der Bezirksklasse Bremen 1934–1942

Sportgau Niedersachsen

Sportgau Weser-Ems

Ewige Tabelle 
Berücksichtigt sind alle Spielzeiten der Bezirksklasse Bremen zwischen den Spielzeiten 1933/34 und 1942/43. Die nicht überlieferten Spielzeiten 1943/44 und 1944/45 sind nicht berücksichtigt.

 !! Spielzeiten nach Kalenderjahren
|| 1933–43
|| 1933–42
|| 1934–40, 1941–43
|| 1933–39, 1941/42
|| 1935–39, 1940–42
|| 1933–39
|| 1936–43
|| 1933–37, 1938/39
|| 1933–36
|| 1933–36
|| 1936–41
|| 1933–37
|| 1937–43
|| 1938–43
|| 1933–36
|| 1933–35, 1941–43
|| 1936/37
|| 1935–37
|| 1942/43
|| 1935/36
|| 1942/43
|| 1937/38
|| 1933/34
|| 1942/43
|| 1937/38
|| 1938/39
|| 1934/35
|| 1934/35
|| 1933/34
|| 1940/41
|| 1942/43
|| 1941/42
|}

Quellen 
 Bremer Zeitung: Digitale Sammlung der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

 
Fußball (Freie Hansestadt Bremen)